Zhongxian steht für:

Zhongxian (Mönch) 重显 (980–1052)
Wei Zhongxian